Karl Magnusson kan syfta på 

Karl Magnusson biskop i Linköping på 1200-talet
Karl Magnusson (Bjälboättens oäkta gren) (död 1350) son till Magnus Gregersson och sonsonson till Birger jarl
Karl Magnusson (Eka) (1400-talet) riksråd
Karl Magnusson i Kalmar (född 1873) socialdemokratisk riksdagspolitiker
Karl Magnusson i Skövde (1877-1961) riksdagspolitiker för högerpartiet
Carl Evald Magnusson (född 1898) socialdemokratisk riksdagspolitiker
Carl Magnusson (född 1866) konservativ riksdagspolitiker
Karl Magnusson (hantverkare), medlem av Rackengruppen
Karl Magnusson, museiman